Termin Mend ima više značenja.

 2-Sukcinil-5-enolpiruvil-6-hidroksi-3-cikloheksen-1-karboksilna-kiselina sintaza, enzim
 Mend (album)